Carna peut désigner :
 l'île de Carna en Écosse ;
 la commune irlandaise de Carna
 la paroisse de Carna en Irlande ;
 la nymphe et déesse Carna dans la mythologie romaine ;
 Carna est un film néerlandais de Adriaan Ditvoorst sorti en 1969.

Voir aussi 
 Carnas, commune française du Gard.

Homonymie de toponyme